Asensio Nebot, moine et rebelle espagnol du XVIIIe siècle 

 Balthazar Nebot, peintre anglais du dix-huitième siècle 
 Jaime Nebot (né en 1946), homme politique équatorien